E411  peut désigner:
 E411, numéro E de la gomme d'avoine, un additif alimentaire ;
 E411, le pseudonyme du dessinateur David Evrard ;
 Route européenne 411 reliant Bruxelles (Belgique) à Uckange (France).